Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1994 roku rozegrano w dniu 21 kwietnia w Kairze w Egipcie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1994 w zapasach
1994 w Afryce
Sport w Kairze
Zapasy w Egipcie